Ariamnes fou el nom de dos sàtrapes de Capadòcia.
 Ariamnes I, sàtrapa vers el 510 aC
 Ariamnes II, sàtrapa el 361 aC.

 Altres desambiguacions
 Ariamnes (aranya) també és el nom d'un gènere d'aranyes de la família del terídids.